Епархия Линьи () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Линьи, Китай. Епархия Линьи распространяет свою юрисдикцию на часть территории провинции Шаньдун. Епархия Линьи входит в митрополию Цзинаня.

История 

1 июля 1937 года Римский папа Пий XI издал буллу Quo maiores, которой учредил апостольский викариат Ичжоу, выделив его из апостольского викариата Циндао (сегодня – Епархия Циндао).

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу  Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Ичжоу в епархию Линьи.

Ординарии епархии 

 епископ Карл Христиан Вебер  (2.12.1937 — 7.08.1970);
 Sede vacante (с 1970 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quo maiores, AAS 30 (1938), стр. 12
 Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
 Информация
 Информация

Католические епархии Китая